Iowa Indijanci, pleme Indijanaca
 Iowa (rijeka), pritoka Mississippija
 Iowa, jedna od 50 američkih saveznih država

Gradovi u SAD-u:
Iowa, Louisiana
Iowa City, Iowa
Iowa Colony, Teksas
Iowa County, Iowa
Okrug Iowa, Wisconsin
Iowa Falls, Iowa
Iowa Park, Teksas
 Iowa (album), glazbeni album (Slipknot)
 USS Iowa, bojni brodovi mornarice SAD-a:
USS Iowa (BB-4)
USS Iowa (BB-53) (nikad dovršen)
USS Iowa (BB-61)

ru:Iowa